Арсе́н Пилоя́н (; ) — армянский футболист, нападающий.

Клубная карьера 
Арсен Пилоян воспитанник футбольной школы «Пюник». В 2010 году был заявлен в первенстве Первой лиги за вторую команду, последующие два сезона Пилоян провёл в третьей команде. В играх за «Пюник-3» показал забивной потенциал. Далее последовал перевод в «Пюник-2». И вновь Пилоян стал показывать результативную игру на старте сезона в 2012/13 году.

Решение руководства «Пюника» о прерогативе своим воспитанникам, дало возможность многим молодым игрокам проявить свои способности в главной команде. Не исключением стал Пилоян, который по ходу чемпионата 2012/13 стал выступать и за «Пюник» в Премьер-лиге. Дебютировал 20 мая 2012 года в домашней игре против «Бананца». Встреча завершилась со счётом 4:0, а Пилоян вышел на 85 минуте, заменив Вардана Бакаляна.

Карьера в сборной 
Будучи игроком юношеской команды «Пюника» и выступая в Первой лиге, Пилоян был призван в сборную до 17 лет. 22 сентября 2010 года дебютировал в матче против юниоров Турции, в котором армянские юниоры потерпели разгромное поражение — 0:3. Пилоян отыграл 66 минут, а затем был заменён на Вардана Бакаляна. Спустя несколько дней сыграл в матче против чешских юниоров, а потом исландских юниоров.

Достижения 
 Обладатель Кубка Армении: 2014

Статистика выступлений 
Данные на 3 ноября 2012

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФФА 
 Профиль на footballdatabase.eu 
 
 

Футболисты Армении
Игроки ФК «Пюник»